

Informatica
 Binding – processo tramite cui viene effettuato il collegamento fra una entità di un software ed il suo corrispettivo valore

Persone
 Carly Binding – cantante neozelandese
 Karl Binding – giurista tedesco
 Rudolf G. Binding – scrittore tedesco